Карлык:

 Карлык (карлуки) — тюркское племя
 Карлык — деревня, Саянский район, Красноярский край, Россия
 Карлык — река в Кемеровской области, приток Абашевой
 Карлык — река в Красноярском крае, приток Конока, притока Рыбной
 Карлык — дух-помощник Суйлы в алтайской мифологии